Methylhexan bezeichnet:

 2-Methylhexan
 3-Methylhexan